Comitatul Dunn sau Dunn County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Dunn County, North Dakota 
 Dunn County, Wisconsin